

Patronyme 

  ;
 Baird Thomas Spalding (1857-1953), écrivain américain ;
 Basil Spalding de Garmendia (1860-1932), tennisman américain ;
 Brian Spalding (1923-2016), physicien britannique ;
 Douglas Spalding (1840-1877), biologiste britannique ;
 Esperanza Spalding (1984-), bassiste, contrebassiste et chanteuse de jazz américaine ;
 Phil Spalding (1957-2023), bassiste britannique.

Prénom

Toponyme 

 aux États-Unis :
 le comté de Spalding, en Géorgie, aux États-Unis ;
 , village de l'Idaho ;
 , village du Nebraska ;
 en Australie :
 , ville d'Australie-Méridionale ;
 , ville d'Australie-Occidentale ;
 au Canada :
 Spalding, village de la Saskatchewan ;
 en Angleterre :
 Spalding, ville du Lincolnshire ;

Autres 
 Spalding, personnage des Aventures de Tintin et Milou apparaissant dans Vol 714 pour Sydney
 Spalding, équipementier sportif américain, fondé par Albert Spalding
 Spalding World Tour, tournée mondiale dédiée au baseball, financée par l'équipementier précédent

Homonymie de localités aux États-Unis